Termin TPT1 ima više značenja.

 2'-Fosfotransferaza, enzim
 Translaciono-kontrolisani protein tumora